Il termine Repubblica romana viene usato per indicare diversi stati in periodi storici distinti:

 Repubblica romana del periodo dell'antica Roma
 Repubblica Romana del periodo napoleonico
 Repubblica Romana del 1849